Каваллини:
 Каваллини, Жозефина (более известна как Фифи Туран; 1913—1944) — французская коммунистка, деятельница Движения Сопротивления во Франции.
 Каваллини, Лукас (род. 1992) — канадский футболист.
 Каваллини, Пьетро (ок. 1259—1344) — учитель Джотто, живописец.
 Каваллини, Эрнесто (1807—1873) — кларнетист, первый профессор Петербургской консерватории.